Unwritten (album), een muziekalbum uit 2004 van de Britse zangeres Natasha Bedingfield
 Unwritten (single), een single en titeltrack van bovenstaand album
 Unwritten (House), een aflevering van de Amerikaanse televisieserie House